Karsthia carniolica är en flockblommig växtart som beskrevs av Constantine Samuel Rafinesque. Karsthia carniolica ingår i släktet Karsthia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
carniolica